Badger steht für:

 Badger (Band), britische Rockband
 Badger Brass Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Badger Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Badger Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Badger, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers FWD Corporation
 Badger (Schiff), auf dem Lake Michigan
 Badger, NATO-Codename des sowjetisch-russischen Bombers Tupolew Tu-16
 Badger Badger Badger, eine Flash-Animation

Personen:
 Charlotte Badger (1778–nach 1815), australische Piratin
 De Witt C. Badger (1858–1926), US-amerikanischer Politiker
 George Edmund Badger (1795–1866), US-amerikanischer Politiker
 Luther Badger (1785–1868), US-amerikanischer Politiker
 Pat Badger, Musiker, Bassist der Band Extreme
 Sherwin Badger (1901–1972), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Stephen Badger (* 1956), kanadischer Schwimmer
 William Badger (1779–1852), US-amerikanischer Politiker

Orte in Großbritannien:
 Badger (Shropshire)

Orte in Kanada:
 Badger (Neufundland und Labrador)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Badger (Alaska), im Fairbanks North Star County
 Badger (Iowa), im Webster County
 Badger (Kalifornien), im Tulare County
 Badger (Kansas), im Cherokee County
 Badger (Kentucky), im Taylor County
 Badger (Minnesota), im Roseau County
 Badger (Nebraska), im Gage County
 Badger (South Dakota), im Kingsbury County
 Badger (Texas), im Ector County
 Badger (Washington), im Benton County
 Badger (Wisconsin), im Portage County
 Badger Basin, im Park County, Wyoming
 Badger Corner, im Marion County, Oregon
 Badger Grove, im White County, Indiana
 Badgertown, im Belmont County, Ohio

Fließgewässer:
 Badger Clark Creek, im Custer County, South Dakota
 Badger Hollow Creek, im Iowa County, Wisconsin
 Badger Mill Creek, im Dane County, Wisconsin
 Badger Spring Wash, im Yavapai County, Arizona
 Badger Drain, Kanal im Saginaw County, Michigan
 Badger Fisher Main Canal, Kanal im Pondera County, Montana
 Badger State Ditch, Kanal im Jackson County, Colorado
 Badger Wasteway, Kanal im Fremont County, Wyoming

andere geographische Objekte:
 Badger Boy, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Badger Boy Shaft, Mine im Park County, Colorado
 Badger Creek Oil Field, Ölfeld im Sumner County, Kansas
 Badger Creek State Recreation Area, Park im Madison County, Iowa
 Badger Dump Mine, Mine im Montrose County, Colorado
 Badger Flat Prospects, Mine im Inyo County, Kalifornien
 Badger Gulch Mine, Mine im Broadwater County, Montana
 Badger Hill Mine, Mine im El Dorado County, Kalifornien
 Badger Mountain, Berg im Benton County, Washington
 Badger Lake State Wildlife Management Area, Park im Monona County, Iowa
 Badger Stadium, Stadion und Park im Upton County, Texas

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Badger Building, in Racine, Wisconsin, ID-Nr. 80000174
 Badger Hole, in Custer, South Dakota, ID-Nr. 73001740
 Badger Mountain Lookout, in East Wenatchee, Washington, ID-Nr. 90001915
 Badger School District Number 18, in Badger, South Dakota, ID-Nr. 06000665
 Badger State Shoe Company, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 89000232

Siehe auch:
 Badger Buttress
 Badger Island
 Badger Lake
 Badger Pond
 Badger Township